Култу́к (по названию залива Култук, другие названия — низовка, низовик) — юго-западный ветер на Байкале.

Общая характеристика 
Начинается в долине реки Иркут, затем спускается с северо-запада на юго-восток вниз по долине реки Култучной и далее дует на восток в заливе Култук, и затем на северо-восток вдоль Байкальской котловины .

Ветер дует преимущественно осенью, принося дождливую, пасмурную погоду, и вызывая на южном побережье озера сильные штормы. Весной и в начале лета иногда случается и при ясной погоде. Так же, как верховик, может одновременно дуть на протяжении всего Байкала, но редко. Обычно култук долетает до Баргузинского и Чивыркуйского заливов, а далее исчезает. Ветер нередко налетает внезапно и внезапно же исчезает, меняясь на ветер противоположного направления — верховик.

Предвестник култука — туман на гольцах горного хребта Хамар-Дабан.

См. также 
 Ветры озера Байкал

Примечания

Ссылки 
 Магия Байкала. Ветры озера Байкал.

Ветры озера Байкал